Côney, een Franse rivier
 Coney Hatch, een Canadese rockband
 Coney Island (doorverwijspagina)
 Coney Weston, een civil parish in het Engelse graafschap Suffolk

Personen 
 Amy Coney Barrett (1972), Amerikaans rechter
 Michael G. Coney (1932–2005), Engelse schrijver